Die Segunda División 2006/07 (offiziell Liga BBVA) war die 76. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 2006 und endete am 17. Juni 2007 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde der Real Valladolid.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen der FC Cádiz, Deportivo Alavés und der FC Málaga teil. Aus der Segunda División B kamen UD Las Palmas, SD Ponferradina, UD Salamanca und UD Vecindario.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Real Valladolid
 2. – UD Almería
 3. – Real Murcia

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – Real Madrid Castilla
 20. – SD Ponferradina
 21. – Lorca Deportiva
 22. – UD Vecindario

 Absteiger aus der Primera División
 Celta Vigo
 Real Sociedad
 Gimnàstic de Tarragona

 Aufsteiger in die Segunda División
 FC Córdoba
 SD Eibar
 Racing de Ferrol
 Sevilla Atlético

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

2006/07
Fußballsaison 2006/07